Нижче поданий список гравців-легіонерів футбольного клубу «Зірка» (Кропивницький), які провели за команду щонайменше один матч у чемпіонаті або Кубку України.

Станом на 22 вересня 2018 року

Примітки

Посилання 
 Всі легіонери ФК «Зірка» (allplayers.in.ua)

Зірка (Кропивницький)
Списки футболістів за клубом